О́мская у́лица — улица в Приморском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Торжковской улицы до улицы Матроса Железняка. На юге продолжается Бежецким переулком.

История 
В 1907 году участку нынешней Омской улицы от Торжковской улицы до Ланского шоссе присвоили название Бе́жецкая — по городу Бежецку. Соседние улицы также получили названия по городам Тверской губернии: Ржевская, ныне Студенческая; Старицкая, ныне Новосибирская; Торжковская.

Участок нынешней Омской улицы от Ланского шоссе до улицы Матроса Железняка с 1950-х годов назывался улицей Ли́ния Электропереда́ч — в связи с тем, что по трассе улицы проходит ЛЭП.

16 января 1964 года Бежецкую улицу и улицу Линия Электропередач объединили под общим названием Омская улица — как указано в решении, «в честь города Омска, с которым соревнуется Ленинград».

В будущем Омскую улицу планируется соединить в единую трассу с Ипподромным переулком. Для этого построят железнодорожный переезд на пересечении с Сестрорецкой железной дорогой.

Омскую улицу также иногда называют Беверли Хилз.

Застройка 
 № 5 — здание прокуратуры Приморского района (1937; в 2016 надстроено третьим этажом)
 № 7 — дворец творчества детей и молодежи «Молодежный творческий форум „Китеж плюс“» (2017)
 № 9 — Дом детства и юношества Приморского района
 № 10 — здесь в кв. 17 в середине 1960-х годов жил популярный киноактёр А. С. Демьяненко.

Пересечения 
 Торжковская улица
 Ланское шоссе
 улица Матроса Железняка

Примечания

Литература 
 
 
  ()

Ссылки 
 

Появились в 1907 году в России
1907 год в Санкт-Петербурге